Corner Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corner Mountain (Colorado)	
 Corner Mountain (Idaho)	
 Corner Mountain (New Mexico)	
 Corner Mountain (New York)	
 Corner Mountain (Wyoming)